Иван Большой Васильевич Воейков (ум. 5 сентября 1580) — русский военачальник эпохи Ивана Грозного, стольник.

Происходил из дворянского рода Воейковых, опричник. В 1576 году участвовал в походе против крымского хана Девлет-Гирея. Прислан воеводой в Великие Луки. Погиб во время обороны Великих Лук от польско-литовских войск Стефана Батория.

Литература 
 Воейков, Иван Васильевич Большой // Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Воеводы Великих Лук
Стольники (Русское государство)
Иван Васильевич Большой
Участники Русско-польской войны 1577—1582 годов (Россия)
Персоналии по алфавиту
Умершие 5 сентября
Умершие в 1580 году
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании